Дуби (), бывш. Айхвальд () — город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края. Дуби — курортный город, традиционно славился производством фарфора и стекла.

История 
Первые письменные упоминания о поселении относятся к 1494 году.

География 
Расположен в Рудных горах, к северу от города Теплице, на высоте 389 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Ссылка 
 Официальный сайт города 

Города Устецкого края
Курорты Чехии